In 2004 werd het 81ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 25 januari tot 11 juli. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Confiança beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Finale

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser